Ejogo ist der Familienname folgender Personen:
 Carmen Ejogo (* 1973), britische Schauspielerin und Sängerin
 Charles Ejogo (* 1976), britischer Unternehmer